Момский:

 Природный парк Момский
 Момский хребет
 Момский район Якутии
 Момский национальный наслег в Момском районе Якутии